Кольчак — фамилия. 

Известные носители:
 Кольчак, Николай Николаевич (1905—1969) — Герой Советского Союза.
 Кольчак, Яков Харитонович (1918—1955) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Колчак (значения)
 Колчук